BEP peut faire référence à :
 brevet d'études professionnelles, un ancien diplôme de la formation professionnelle en France ;
  ;
 , un groupe musical de Hip-Hop ;
 Bambusoideae-Ehrhartoideae-Pooideae ou clade BEP, un clade de graminées ;
 besoins éducatifs particuliers, dans le domaine de l'éducation ;
 Bléomycine Etoposide Cisplatine, une association de traitements contre le cancer fréquemment utilisée en cancérologie.

bep peut faire référence à :
 baril équivalent pétrole, une des unités de l'industrie du pétrole et du gaz.